Erickson Field ist der Name mehrerer Flugplätze in den Vereinigten Staaten:

 Erickson Field (Adams County, North Dakota)
 Erickson Field (Sargent County, North Dakota)
 Erickson Field (Wisconsin)